Il doppio del torneo di tennis Siberia Cup 2013, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Sjarhej Betaŭ e Aljaksandr Bury che hanno battuto in finale Ivan Anikanov e Ante Pavić 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Michail Elgin /  Michal Mertiňák (semifinali)
  Viktor Baluda /  Konstantin Kravčuk (semifinali)

  Sjarhej Betaŭ /  Aljaksandr Bury (Campioni)
  Piotr Gadomski /  Grzegorz Panfil (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Siberia Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013